Segue em anexo as estatísticas do Esporte Clube Juventude, de Caxias do Sul (RS), clube fundado em 1913.

Competições oficiais

Campeonatos Brasileiros

Copas do Brasil

Torneios Sul-Americanos 

  Campeão.
  Vice-campeão.
  Acesso à Série A
  Acesso à Série B.
  Rebaixado à divisão inferior

Juventude